Влади́мир Миха́йлович Заха́ров:

 Захаров, Владимир Михайлович (1946—2013) — советский и российский балетмейстер.
 Захаров, Владимир Михайлович (род. 1953) — советский и российский биолог.